Rhizorhagium är ett släkte av nässeldjur som beskrevs av M. Sars, in G.O. Sars 1874. Rhizorhagium ingår i familjen Bougainvilliidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Hydrozoer
Rhizorhagium